Kees Krijgh (1921–2007) holland labdarúgó, olimpikon
 Kees Krijgh (1950) holland labdarúgó